Sagarra ist der Familienname folgender Personen:

 Eda Sagarra (* 1933), irische Germanistin
 Josep Maria de Sagarra (1894–1961), katalanischer Schriftsteller, Dramaturg, Journalist und Übersetzer 
 Pere Tintorer i Sagarra (1814–1891), katalanischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge